Seznam občin departmaja Hérault zajema 343 občin.

 (CAM) Communauté d'agglomération Montpellier Agglomération, ustanovljena leta 2002.
 (CAB) Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, ustanovljena leta 2002.
 (CAS) Communauté d'agglomération du Bassin de Thau, ustanovljena leta 2003.
 (CAA) Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, ustanovljena leta 2003.

Hérault